Вуковићи могу бити:

 Вуковић, презиме

или

 Вуковићи (Милићи), насељено мјесто у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Вуковићи (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Вуковићи (Добретићи), насељено мјесто у општини Добретићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Вуковићи (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Вуковић